Николай Боков:
 Боков, Николай Константинович (1945—2019) — российский поэт и прозаик.
 Боков, Николай Павлович (в монашестве Никодим; 1850—1914) — епископ Русской православной церкви, епископ Астраханский и Енотаевский. Богослов.
 Боков, Николай Степанович (1927—2009) — Герой Социалистического Труда.